Аніщенко Олександр Володимирович — Міністр охорони здоров'я України
 Аніщенко Олександр Григорович — український спецпризначенець